La République de Hongrie désignent plusieurs régime de structure républicaine ayant dirigé la Hongrie. Dans l'ordre chronologique, il s'agit de :
 le régime républicain parfois appelé Première République de Hongrie, autoproclamé indépendant pendant la révolution hongroise de 1848 ;
 la République démocratique de Hongrie, de 1918 à 1919 puis courant 1919 et la République de Hongrie de 1919 à 1920, parfois appelées collectivement Première République de Hongrie ;
 la République des conseils de Hongrie, courant 1919 ;
 la Deuxième République, officiellement République de Hongrie, de 1946 à 1949 ;
 la République populaire de Hongrie de 1949 à 1989 ;
 la Troisième République, depuis 1989, officiellement appelée République de Hongrie jusqu'au  puis simplement Hongrie depuis le .